San Pascual bezeichnet

 eine Stadtgemeinde in der Provinz Batangas, Philippinen, siehe San Pascual (Batangas)
 eine Stadtgemeinde in der Provinz Masbate, Philippinen, siehe San Pascual (Masbate)
 eine Gemeinde in Kastilien–León in Spanien, siehe San Pascual (Ávila)